Паращенко — украинская фамилия.
 Паращенко, Владимир Михайлович (1936—2021) — генеральный директор ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение», Заслуженный машиностроитель Башкирии.
 Паращенко, Никита Иванович (1906—1961) — советский партийный и государственный деятель.
 Паращенко, Сергей Владимирович (род. 1972) — украинский политик.
 Паращенко, Феодосий Карпович (1919—1978) — советский военный летчик, гвардии капитан, Герой Советского Союза.

См. также 
 Паращук